Möller – cognome di origine tedesca

Persone
 Adolf Möller (1877-1968) – canottiere tedesco
 Andreas Möller (1684-1762) – pittore e ritrattista danese
 Andreas Möller (1967) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Anton Möller (1563-1611) – pittore tedesco
 David Möller (1982) – ex slittinista tedesco
 Ernst Möller (1891-1916) – calciatore tedesco
 Hermann Möller (1850-1923) – linguista e filologo danese
 Hinrich Möller (1906-1974) – militare tedesco
 Ivan Möller (1884-1972) – velocista, ostacolista e altista svedese
 Jan Möller (1953) – ex calciatore svedese
 Johann Christoph Möller (1755-1803) – compositore, organista, clavicembalista ed editore musicale statunitense di origine tedesca
 Kaya Marie Möller (1985) – attrice e doppiatrice tedesca
 Maria Möller Thomsen (1998) – calciatrice danese
 Max Möller, noto anche con lo pseudonimo di Amerikaner (fl. XX secolo) – militare e funzionario delle SS tedesco
 Oscar Möller (1989) – hockeista su ghiaccio svedese
 Ralf Möller (1959) – attore tedesco naturalizzato statunitense
 Reinhild Möller (1956) – ex sciatrice alpina ed ex atleta paralimpica tedesca
 Silke Möller (1964) – ex velocista tedesca

Altro
2764 Moeller – asteroide
Attacco Möller – variante della partita italiana scacchistica
HC Möller Pardubice – squadra di hockey su ghiaccio ceca
Moeller GmbH – azienda elettronica tedesca

Pagine correlate
Moller
Møller